Parabola má více významů:

 parabola (matematika) – rovinná křivka, druh kuželosečky
 Kvadratura paraboly – geometrické pojednání, které napsal Archimédés
 semikubická parabola – typ rovinné křivky
 parabolická diferenciální rovnice – typ lineární parciální diferenciální rovnici druhého řádu
 parabolická anténa – anténa parabolického tvaru
 parabolický let – simulace stavu beztíže
 podobenství – forma alegorie
 Satelit/Parabola – český časopis

Externí odkazy